Die Cerutti il Caffè Promotion League 2019/20 war die 8. Spielzeit der dritthöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es nahmen 16 Mannschaften teil. Sie begann im August 2019 und sollte im Mai 2020 enden. Aufgrund der Coronavirus-Massnahmen wurde zunächst der für Ende Februar 2020 geplante Start der zweiten Saisonhälfte verschoben. Am 30. April wurde die Saison endgültig abgebrochen, wodurch sie nicht gewertet wurde und es keine Auf- und Absteiger gab. Yverdon-Sport und der FC Rapperswil-Jona klagten am Internationalen Sportgerichtshof vergeblich dagegen.

Modus 
Die Promotion League wurde insgesamt zum achten Mal ausgetragen, davon zum sechsten Mal unter dem aktuellen Namen.

Die sechzehn Vereine der Promotion League sollten je zweimal gegen jeden Gegner antreten, einmal im heimischen Stadion, einmal auswärts. Insgesamt sollte so jedes Team 30 Spiele absolvieren. Die bestklassierte Mannschaft, die keine U-21-Mannschaft ist, sollte am Ende der Saison in die Challenge League aufsteigen, die zwei letztklassierten Mannschaften in die 1. Liga absteigen.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

201920
Fußballsaison 2019/20